Aleksander Uljanow − rosyjski rewolucjonista, brat Lenina
 Borys Uljanow − rosyjski tenisista
 Dmitrij Uljanow − rosyjski rewolucjonista, brat Lenina
 Dmitrij Uljanow − rosyjski piłkarz
 Ilia Uljanow − rosyjski działacz oświatowy, ojciec Lenina
 Michaił Uljanow − rosyjski aktor
 Nikołaj Uljanow − rosyjski malarz
 Włodzimierz Lenin − przywódca bolszewików i ZSRR

Zobacz też:
 Uljanowa